Birger Nilsson och liknande namn kan syfta på

 Birger Nilsson (Grip) (1490-talet – 1565), svenskt riksråd och friherre
 Birger Nilsson (politiker) (1915–1999), socialdemokratisk riksdagspolitiker
 Birger Nilsson (ishockeyspelare) (1921–1990), svensk ishockeyspelare
 Birger Nilsson (trygghetspartiet), partiledare i Trygghetspartiet, deltog i riksdagsvalet 2018